Rōnin
 Ronin – amerykański film z 1998 roku
 47 roninów - amerykański film z 2013 roku 

 Ronin – komiks
 Ronin – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim